La Coral Polifónica de Tomares es una agrupación coral mixta con sede en la localidad de Tomares (Sevilla). Fue fundada en 2001 por iniciativa del músico y profesor Vicente Sanchis Sanz. Actualmente está dirigida desde 2021 por Francisco José Moreno Carmona. 

Se trata de un coro, integrado por aproximadamente 50 componentes procedentes en su mayoría de la localidad de Tomares, así como de otras partes de la provincia. En su trayectoria, ha participado en diversos certámenes y encuentros corales tanto en España como fuera de ésta, siendo galardonada en 2005 con el “Giraldillo a la Excelencia de Canto Coral” en el Alcázar de Sevilla. 

A día de hoy, la Coral Polifónica de Tomares es un coro de referencia en el aljarafe sevillano y con una proyección considerable en la provincia de Sevilla.

Historia

Primeros años 

En 2001, el director de la Escuela de Música y Danza Albéniz de Tomares, Vicente Sanchís Sanz, ve la necesidad de acerca la música al público. Es por ello por lo que, en ese año, a través de un convenio con el Ayuntamiento de Tomares y la Escuela Albéniz, crea la Coral Polifónica de Tomares, como Coral Municipal de Tomares, la Escolanía de Tomares, la Banda de Música Infantil y la Banda de Música de Adultos, las cuales se fusionan posteriormente bajo la denominación de Banda Municipal de Tomares. El propósito de Vicente Sanchis Sanz era el de fomentar la afición por el canto coral y por la música. 

El 19 de junio de 2001, realiza su debut y presentación oficial en el Instituto de Educación Secundaria Néstor Almendros de Tomares. Desde entonces, la Coral Polifónica de Tomares ha realizado concierto y participado en certámenes y encuentros corales por varias zonas de España, así como fuera del país, como en Portugal y Francia. Fue Galardonada en 2005 en el Alcázar de Sevilla, por el Curso de Temas Sevillanos, con el “Giraldillo a la Excelencia de Canto Coral”.

Eventos Relevantes 

En 2008, junto de la mano del Ayuntamiento de Tomares, deciden organizar el Primer Encuentro Coral Polifónico Internacional Ciudad de Tomares, el cual recibe un gran éxito por parte del público y ha estado organizando de forma ininterrumpida hasta el año 2019, participando corales y agrupaciones de diversas partes del mundo procedentes de China, Portugal, Estonia, Holanda, Argentina, Cuba, Bulgaria, Lituania entre otros. 

En 2018 Vicente Sanchis Sanz, quien había dirigido la coral desde su fundación, decide retirarse de la dirección. En ese momento la Coral se desvincula de la Escuela de Música y Danza Albéniz.

Esta es una nueva etapa de cambios, en los que existe una nueva directiva, la coral pasa a manos de Francisco Muñoz-Reja del Pozo, quien dirige la coral durante la temporada 2019-2020, la cual no puede terminar debido a la pandemia.

Durante la pandemia del Covid-19, la Coral Polifónica de Tomares cesa su actividad de forma temporal, volviendo a finales de 2020. En dicha temporada (2020-2021), la Dirección Musical y Artística pasa a las manos de Francisco José Moreno Carmona, profesor del Conservatorio de Osuna, quien toma las riendas de una coral compuesta por unos 20 coralistas. Francisco José Moreno Carmona, consigue realizar el primer concierto post-covid en el verano de 2021.

Últimos días 

La temporada 2021-2022 arranca con la entrada en la subdirección de Javier Molina Castro, quien de la mano de Francisco José Moreno Carmona dirigen a la Polifónica de Tomares hacia un nuevo proyecto. En esta nueva etapa se decide continuar con la progresión que la coral ha experimentados en años pasados, pero contando con un cambio considerable, el de una profesionalización de la Coral Polifónica de Tomares con la realización de obras de una mayor complejidad y madurez musical.

En la temporada 2022-2023 la coral arranca con nuevos cambios. Se rediseña su logotipo, el cual fue usado desde su fundación en 2001. En el arranque de temporada la Coral realiza su primera gira de conciertos post-pandemia por el norte de España en las comunidades de Castilla y León y el País Vasco, además de diversas participaciones en diferentes lugares de Andalucía y la colaboración de eventos litúrgicos en diferentes Hermandades de la provincia.

Una Coral Solidaria  

Si algo ha caracterizado a la Coral Polifónica de Tomares, ha sido por su trayectoria solidaria, participando de forma constante con Caritas para la recogida de alimentos y ropa para los más necesitados, así como para la recogida de alimentos para los refugiados de la guerra en Ucrania.

Referencias